Jasper hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Parque nacional Jasper en la provincia de Alberta, Canadá.

Localidades
 Jasper (Alabama)
 Jasper (Alberta)
 Jasper (Arkansas)
 Jasper (Alberta) un pueblo de Canadá
 Jasper (Florida)
 Jasper (Georgia)
 Jasper (Indiana)
 Jasper (Míchigan)
 Jasper (Minnesota) 
 Jasper (Misuri)
 Jasper (Nueva York)
 Jasper (Tennessee)
 Jasper (Texas)

Condados
 Condado de Jasper

Municipios
 Municipio de Jasper (condado de Adams, Iowa)
 Municipio de Jasper (condado de Camden, Misuri)
 Municipio de Jasper (condado de Carroll, Iowa)
 Municipio de Jasper (condado de Crawford, Arkansas)
 Municipio de Jasper (condado de Crittenden, Arkansas)
 Municipio de Jasper (condado de Dallas, Misuri)
 Municipio de Jasper (condado de Fayette, Ohio)
 Municipio de Jasper (condado de Hanson, Dakota del Sur) 
 Municipio de Jasper (condado de Jasper, Misuri)
 Municipio de Jasper (condado de Midland, Míchigan)
 Municipio de Jasper (condado de Ozark, Misuri)
 Municipio de Jasper (condado de Ralls, Misuri)
 Municipio de Jasper (condado de Taney, Misuri)
 Municipio de Jasper (condado de Wayne, Illinois)
 Municipio de New Jasper (condado de Greene, Ohio)

Personas
 Jasper Aerents, nadador belga de estilo libre.
 Jasper Cillessen, arquero neerlandés.
 Jasper Fforde, novelista británico de fantasía.
 Jasper Hale personaje ficticio de la serie de novelas Crepúsculo.
 Jasper Johns, pintor , escultor y artista gráfico estadounidense.
 Jasper Maskelyne, famoso ilusionista británico.
 Jasper Ridley, escritor británico.
 Jasper Tsang, político chino.
 Jasper Tudor, primer Duque de Bedford , primer Conde de Pembroke , fue un noble inglés.
 Ulrich Jasper Seetzen
 William F. Jasper, escritor estadounidense de teorías conspirativas denunciando el Nuevo orden mundial.

Personajes de ficción 
 Jasper penguin (en español Jasper pingüino) de la película Jasper:Viaje al fin del mundo.
 Jasper (Jaspe en Latinoamérica y Jasper en España) de la serie animada Steven Universe.
 Jasper del Sauzar de la película all together

Además 
 The Mysterious Geographic Explorations of Jasper Morello